Bárbara del Palatinado-Zweibrücken-Neoburgo (en alemán, Barbara von Pfalz-Zweibrücken-Neuburg; Neoburgo, 27 de julio de 1559-Oettingen, 5 de marzo de 1618) fue una condesa palatina de Zweibrücken por nacimiento, y condesa de Oettingen-Oettingen por matrimonio.

Biografía 
Bárbara era una hija del duque y conde palatino Wolfgang de Zweibrücken (1526-1569) de su matrimonio con Ana (1529-1591), la hija del landgrave Felipe I de Hesse.

Contrajo matrimonio el 7 de noviembre de 1591 en Oettingen con el conde Godofredo de Oettingen-Oettingen (1554-1622). Era su segunda esposa. Traía una dote de 14.000 florines al matrimonio. En 1594, Bárbara dio a luz a una niña llamada Jacobina, pero murió ese mismo año.

La condesa Bárbara de Oettingen estudió alquimia intensivamente y es considerada una de las mujeres más importantes que trabajaron en este campo. Empleó a varios alquimistas y mantuvo una extensa correspondencia sobre esta materia con su sobrino, el conde palatino Augusto de Sulzbach. También realizó numerosos experimentos para el emperador Rodolfo II en la residencia del emperador en Praga, hasta que fue expulsada de la corte.

Bárbara murió en 1618 y fue enterrada al lado de su marido en la Iglesia del Castillo de San Miguel en Harburg. Su tumba compartida fue decorada con una escultura de la condesa a tamaño mayor del natural, al lado de su marido y su primera esposa.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Franz Joseph Mone: Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit, Artistisch-literarische Anstalt des Germanischen Museums, 1863, p. 357

Condesas de Alemania
Alquimistas de Alemania
Casa del Palatinado-Neoburgo
Casa de Oettingen
Nobles alemanas del siglo XVI
Nobles alemanas del siglo XVII
Nacidos en Neuburg an der Donau